Трифора () — тип окна, вертикально разделённого на три проёма двумя колоннами или пилястрами, на которые опираются три арки, закруглённые или острые. Иногда трифору обрамляют общей (четвёртой) аркой, которую декорируют круглым окошком, гербом, другими элементами декора.

Трифора встречается реже, чем бифора, в романскую, готическую и ренессансную эпохи. По сравнению с бифорою, трифора использовалась в бо́льших по размерам зданиях и сооружениях, башнях, колокольнях, на верхних этажах, там, где требовалось «облегчить» структуру при помощи крупного оконного проёма.

См. также 
 Термальное окно
 Венецианское окно
 Бифорий
 Трифорий

Романская архитектура
Готическая архитектура
Окно
Архитектурные элементы